Евге́ний Алекса́ндрович Кулако́в (род. 17 августа 1980, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино, телеведущий.

Биография 
Евгений Кулаков родился 17 августа 1980 года в Москве.

В 2001 году окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина (курс А. А. Ширвиндта). С 2001 года — актёр Московского театра «Эрмитаж» (художественный руководитель — Михаил Левитин).

Пресса высоко оценила выступления Кулакова в спектаклях Михаила Левитина «Анатомический театр инженера Евно Азефа» (2003), «Пир во время ЧЧЧумы» (2005) и, особенно, «Капнист туда и обратно» (2009), после которого рецензент охарактеризовал его как ключевого актёра театра, преемника Виктора Гвоздицкого, поясняя:

«Евгений Кулаков, загримированный и одетый под царя-батюшку, на императора внешне удивительно похож. И кажется, сейчас, как и вся команда, начнёт куражиться, бегать и прыгать. Но нет: каким-то удивительным образом он не входит в гротеск. Это счастливое актёрское свойство, присущее когда-то Гвоздицкому, именно поэтому умевшему играть любимых Левитиным „сумасшедших“ обэриутов. „Капнист туда и обратно“ показал, что Кулаков — артист такой же, „штучный“, „авторский“. Порой, подавая реплики с балкона, умело повышает голос и не срывается в вопль. Он существует на грани, нервен, вспыльчив, порой истеричен, но ни разу не превращается в маску. Кроме единственного раза, в самом финале, когда замирает в позе знаменитого питерского памятника Павлу, и после аплодисментов зрители покидают зал, поёживаясь под его по-хармсовски „медным“ взглядом».

В свою очередь, Кулаков в интервью отмечает, что «Эрмитаж» Левитина ему очень подходит:

«В театре „Эрмитаж“, где я работаю, все понимают друг друга с полуслова. Мы репетировали спектакль „Золотой телёнок“, где у меня очень сложная роль человека, во-первых, старше меня, во-вторых — в сложной ситуации. Но я легко мог сделать то, что хочет режиссёр, когда он успевал только подумать об этом. Не знаю, откуда возникает такое понимание, но в актёрской профессии это есть».

Широкую популярность получил в 2005-2006 годах благодаря исполнению роли Жени Королёва в молодёжном сериале «Студенты». 

На телеканале «Культура» ведёт программу «Пряничный домик».
В сентябре 2022 года вместе с сыном уехал в Израиль.

Семья 
 Евгений Кулаков женат на актрисе Ольге Кулаковой (Бужор)
 Дети: сын Илья (2004 г.р.) и дочь Ника (14.11.2017 г.р.).

Роли в театре

Московский театр «Эрмитаж» 
С 2001 года Евгений Кулаков занят в следующих спектаклях театра:
 2001 — «Уроки русского по Михаилу Жванецкому» — Класс, он же двор
 2001 — «Безразмерное Ким-танго» —
 2002 — «Русский преферанс» — Глов-старший / Глов-младший / Дуняша / Ильин / Сашка
 2003 — «Изверг» (шутка) — цыганёнок Яшка / Пушкин
 2003 — «Анатомический театр инженера Евно Азефа» — Давид, брат Азефа
 2004 — «Суер-Выер» (комическое представление) — Юнга Ю, член экипажа
 2005 — «Пир во время ЧЧЧумы» — Моцарт / Сальери / Скрыпач / Скупой / Дон Карлос
 2006 — «О сущности любви» — Старик с чёрными кошками
 2007 — «Золотой телёнок, или Возвращение в Одессу» — Александр Иванович Корейко, подпольный миллионер
 2008 — «Моя старшая сестра» —
 2009 — «Капнист туда и обратно» — Павел I, русский император
 2010 — «Кто автор этого безобразия?» —
 2012 — «Кураж» — Швейцеркас, младший сын мамаши Кураж
 2012 — «Карло — честный авантюрист» — Дон Филиберто
 2013 — «Лёля и Минька в Школе клоунов» — Минька
 2014 — «Мольер «Тартюф». В Школе клоунов» — Тартюф
 2015 — «Где найти Алису?» (по мотивам сказки «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла; режиссёр —  Михаил Левитин) — Белый кролик / Черепаха Квази / Карточная двойка

Фильмография 
 2001 — Здравия желаю! (короткометражный) — солдат
 2001 — И была ночь (короткометражный) — лейтенант
 2002 — Кодекс чести 1 (фильмы № 8, 9) — эпизод
 2002 — По ту сторону волков — эпизод
 2003 — Антикиллер-2 — очкарик-ботаник
 2003 — Вкус убийства — Илья
 2003 — Театральный блюз — Жека
 2004 — Адвокат (фильм № 2 «Побег») — Толя Кравченко
 2003 — Неотложка (серия № 3 «Дезертиры») — Саша Казанцев, рядовой ВС РФ, дезертир, жених Вики
 2004 — Ландыш серебристый 2 (серия № 11 «Спасти рядового Людвига») — призывник
 2004 — Сон слепого человека — Андрюша
 2006 — Моя прекрасная няня (серия № 127 «Новое предложение») — официант
 2005 — Эшелон — Козьмин
 2005 — Марфа и её щенки — Ромка
 2005 — Аэропорт — Макс Козлов
 2005 — Студенты — Женя Королёв
 2006 — Студенты 2 — Женя Королёв
 2006 — Кромъ —
 2006 — Кто в доме хозяин? (серия № 8 «Студенческий бал Антонины») — Николай, возлюбленный Антонины Ивановны
 2006 — Острог. Дело Фёдора Сеченова — Тимур Алексеевич, адвокат, сын Римской
 2006 — Питер FM — Витя
 2006 — Трое сверху — Коля
 2006—2009 — Клуб (8-й сезон) — Игнат Тарандайкин
 2007 — 1612: Хроники Смутного времени — служка
 2007 — Бегущая по волнам (Россия, Украина) — Кролик Бутс
 2007—н.в — След — Иван Фёдорович Тихонов, программист и биолог, хакер, начальник компьютерного отдела ФЭС
 2008 — Мент в законе (фильм № 1 «Судья и палач») — охранник на стоянке 2008 — Очень русский детектив — очкарик-ботаник 2008 — Река-море (серия № 6 «Чёрные археологи») — Петя, работник музея 2008 — Закон и порядок: Преступный умысел (3 сезон) («Заблудший») — Павел Феофанов 2008—2010 — Обручальное кольцо — Миша Гаврилов, муж Маши, младший брат Сергея Гаврилова 2009 — Танки грязи не боятся — Петя Самаренко 2010 — Воронины — школьный психолог 2010 — Застывшие депеши — Юра, стажёр отдела Службы финансовой безопасности 2010 — Кодекс чести 4 (фильм № 2 «Космическая связь») — похищенный учёный 2011 — Кодекс чести 5 —
 2011 — Москва. Три вокзала (серия № 57 «Друзья-товарищи») — Макс Шульгин 2011 — Пилот международных авиалиний — таксист 2011 — СОБР — Борька 2012 — Бигль (серия № 11 «Чёрная вдова») — Миша Попов 2012 — Забава — Гарри Лейбовец 2013 — Метод Лавровой 2 (фильм № 1 «Она вернулась…») — Пётр Паладьев, учёный 2012 — Схватка — Дэн 2012 — Без срока давности (18-я серия «Сила искусства») — Юрий Малкин, шизофреник 2013 — Пасечник (фильм № 9 «Деревня заложников») — Кирилл Ланц, сбежавший бухгалтер 2013 — Семейные обстоятельства — Рома 2013 — Редкая группа крови — Юрка, компьютерщик, племянник соседки Марии 2014 — Любопытная Варвара 2 — 
 2014 — Сучьи войны — «Малой», зек
 2014 — Господа-товарищи (фильм № 2 «Мурка») — Пашка, тапёр в притоне на Хитровке
 2014 — Физрук — Лев Романович Плюхин, учитель химии
 2015 — Клетка (в производстве) — батюшка
 2015 — Метод — Комаров
 2015 — Точки опоры — журналист
 2018 — Кровавая барыня — великий князь Пётр Федорович
 2019 — Безсоновъ — ротмистр Урусов
 2020 — Старые кадры — Михаил Мешков
 2021 — Предпоследняя инстанция — Андрей Николаевич Кузнецов, инспектор ГИБДД
 2021 — Потерянные — Алик Шаров

Примечания

Ссылки 
 
 Евгений Кулаков на сайте Московского театра «Эрмитаж». // ermitazh.theatre.ru

Актёры России
Актёры XXI века
Родившиеся в Москве
Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина